Valcuvia est une partie de toponyme pouvant faire référence à:

Toponyme

Bedero Valcuvia, commune de la province de Varèse, Lombardie
Cassano Valcuvia, commune de la province de Varèse, Lombardie
Rancio Valcuvia, commune de la province de Varèse, Lombardie

Homonymie de toponyme